Molnár Margit (1931) középiskolai tanár
Molnár Margit (1932–2008) televíziós riporter, műsorvezető
Molnár Margit (1946) ejtőernyős

Jegyzetek